Roland Ullrich (* 23. Juli 1962) ist ein deutscher Autor, Diplom-Volkswirt und Chartered Financial Analyst (CFA). Er hat 20 Jahre bei Investment Banken in Frankfurt, London und New York im institutionellen Aktiengeschäft gearbeitet. Zudem beschäftigte er sich mit der Neurofinance-Forschung und arbeitet seit 2010 als Coach und Berater.

Sein deutschsprachiges Standardwerk Trading-Psychologie für Dummies erschien im Februar 2021. Dieses erklärt, warum Menschen eigentlich nicht zum Traden gemacht sind, wie das menschliche Gehirn tickt und wie man mithilfe von Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften und der modernen Psychologie sich selbst und sein Verhalten bei der Geldanlage besser versteht. Im Oktober 2021 wurde das Buch ebenfalls auf Niederländisch und im Oktober 2022 auf Englisch veröffentlicht. Außerdem schreibt er seit 13 Jahren Fachbeiträge zu den Themen hirngerechte Börsenstrategien und Trading-Psychologie.

Werke

Weblinks 
 Eigene Webpräsenz

Einzelnachweise 

Autor
Deutscher
Geboren 1962
Mann